Syn har flere betydninger:

 Synssans – en sans, man ser med 
 Syn (nordisk mytologi) – en asynje, der vogter indgangen til Fensale
 Syn (film) – sovjetisk spillefilm fra 1955 af Jurij Ozerov

Se også
 Bilsyn – et lovpligtigt eftersyn af motorkøretøjer
 Vision (religion) – et religiøst syn